Abkhaze est un adjectif qui désigne un élément qui fait référence à l'Abkhazie en tant que « République autoproclamée d'Abkhazie » ou en tant qu'administration reconnue par la Géorgie comme gouvernement légal de l'Abkhazie.

Abkhaze peut désigner :
 Abkhazes, un groupe ethnique caucasien, habitant principalement en Abkhazie ;
 abkhaze, une langue caucasienne parlée principalement dans le Caucase, en Abkhazie.

Voir aussi 
 culture abkhaze
 , une ancienne famille princière de Géorgie, branche de la dynastie Chervachidzé d’Abkhazie